The Swing puede hacer referencia a:
 The Swing (1984-), álbum de INXS; o
 The Swing (1767-), nombre en inglés del cuadro "El Columpio" de Jean Honoré Fragonard.